DCF — спецификация JEITA (CP-3461) по правилам проектирования файловой системы.
 DCF (Распределённая функция координации) — фундаментальный протокол канального уровня семейства стандартов IEEE 802.11.
 DCF (Оптическое волокно с двойным покрытием) — тип оптического волокна, которое состоит из трёх слоёв.
 DCF — международный код доминиканского аэропорта Кейнфилд.

См. также 
 DCF77 — позывной длинноволнового передатчика точного времени и частоты.